Бруль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 41,00 км². Население — 255 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Página Web del Ayuntamiento de el Brull
 Información

Муниципалитеты Барселоны